Клющаны (транслит: Kliuščany, бел: Клюшчаны) — деревня в Островецком районе Гродненской области. Входит в состав Михалишкинского сельсовета.

История 

В 1940—1959 годах — центр Клющанского сельсовета. До 2013 года деревня входило в состав Спондовского сельсовета  .

Достопримечательности 

 Часовня-усыпальница Сволькеней (1841 г.) — часть бывшего усадебно-паркового ансамбля Шайкуны, памятник архитектуры неоклассицизма.
 Придорожная часовня (XIX в. ) — памятник архитектуры классицизма.

Утраченные достопримечательности 

 Костёл Святого Иоахима (1726 г.) — памятник архитектуры неоготики, сгорел в 2017 г.

Известные люди 

 Адольф Климович (1900–1970) – белорусский общественный деятель, журналист, издатель.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Островецкого района